Бетесда има више значења:
 Бетесда (Мериленд), пописно место у америчкој савезној држави Мериленд
 Бетесда (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо
 Bethesda Softworks, 
 Bethesda Game Studios